Blanzac (Haute-Loire)
 Blanzac (Haute-Vienne)